Semanário Económico, zu deutsch „Wirtschaftswochenzeitung“, ist Titel verschiedenen Zeitungen:

 Semanário Económico (Angola), mit Sitz in Luanda (Angola)
 Semanário Económico (Portugal), mit Sitz in Lissabon (Portugal)